

XVIII династия 
 1552 год до н. э. Фараон Яхмос I, наследник XVII фиванской династии, формирует сильную армию, берет столицу гиксосов Аварис и окончательно изгоняет гиксосов из границ Египта вплоть до Палестины, (осада гиксосской крепости Шарухен в Ханаане).
 1552—1069 до н. э. Новое царство Египта (XVIII—XX династии фараонов). Столица — Фивы. Создание египетского мирового государства, которое включало в себя Нубию, Ливию, Сирию, Палестину. Наивысший подъем государства. Расцвет науки (арифметика, геометрия, астрономия) и искусств. Культ Амона, синкретизированного с Ра (Амон-Ра). Создание колесничих войск.
 1552—1305 до н. э. XVIII династия Египта. Крупные завоевательные походы фараонов. «Золотой век» Нового царства.
 1552—1527 до н. э. Правление фараона Яхмоса I. Создание сильного объединенного Египта.
 Ок. 1550 до н. э. В Египте впервые более-менее широко используется железо, однако, неизвестны способы его добывания из железной руды.
 Ок. 1550 до н. э. Изобретение египтянами шадуфа (устройство для переноса воды на возвышенные территории).
 1527—1506 до н. э. Агрессивная внешняя политика фараона Яхмоса продолжена при Аменхотепе (Аменофисе) I.
 1506—1494 до н. э. Правление в Египте фараона Тутмоса (Тутмеса) I, первым организовавшим поход в Месопотамию до реки Евфрат. Он первым похоронен в Долине царей (близ Луксора).
 Ок. 1500 до н. э. Создание в Египте «Книги мёртвых».
 1494—1490 до н. э. Правление в Египте Тутмоса II, сопровождавшееся жестокостями в завоевательных походах.

Правление царицы Хатшепсут 
1490/1489 до н. э. Через 18 месяцев после коронации малолетнего Тутмоса III его мачеха, царица Хатшепсут, жена и сводная сестра Тутмоса II, при поддержке фиванского жречества (визирь Хапусенеб) и интеллектуальных кругов (генерал Нехси, архитектор Сенмут, зодчий Тути) становится регентом и вскоре окончательно берёт власть в свои руки.
 1490/1489-1468 годы до н. э. Правление в Египте царицы Хатшепсут (Мааткара). Высокий уровень развития египетской экономики, науки и культуры. Походы в Палестину и Нубию, одновременно избежание столкновений с ближневосточными государствами. Восстановление зодчим и фаворитом Сенмутом (Сененмутом) разрушенных гиксосами храмов Амона-Ра в Карнаке и Луксоре, создание им ступенчатого храма в Дейр-эль-Бахри близ храма Ментухотепа II. Становление Нового царства как экономического и культурного мирового государства.
 1482 год до н. э. Экспедиция в Пунт (египетское Та-нечер = Земля богов), организованная царицей Хатшепсут, — вершина египетской торговли, запечатлённая на рельефах храма в Дейр-эль-Бахри.

Завоевания Тутмоса III 
 1468—1436 до н. э. Единоличное правление величайшего фараона-воителя Тутмоса III Менхеппера, который провёл 17 успешных военных кампаний в Азии, в ходе которых он создает Египетское мировое государство, включавшее Египет, Нубию, Куш, Ливию, регионы Передней Азии (Сирию, Палестину, Финикию), за что фараона принято считать «Наполеоном Древнего мира». Внутренняя политика определяется чати — визирем Египта Рехмиром. Ликвидация сведений о правлении Хатшепсут.
 15 мая (25 февраля) 1468 до н. э. Битва при Мегиддо (Мегиддоне) в Палестине: Тутмос III во главе 25-тысячной египетской армии, включавшей наемные гвардии и боевые колесницы, одерживает крупную победу над восставшими в 1472 до н. э. в Сирии (Амурру) и северной Палестине гиксосами во главе с царем Кадешем. После семимесячной осады сдается и крепость Мегиддо, при этом фараону удается захватить громадные трофеи и заставить 330 восставших князей Восточного Средиземноморья признать его власть.
 1461 до н. э. Покорение Финикии (Джахи) и разорение Арада в ходе шестого похода Тутмоса III на Ближний Восток.
 1460 до н. э. Поход Тутмоса III против «страны Ретену» и взятие Кадеша и Симирны в Финикии.
 1457 до н. э. Восьмой поход Тутмоса III, изначально планировавшийся против Финикии, но окончившийся форсированием Евфрата и установлением у Нии победных камней.
 1455 до н. э. Победа египтян над митаннийцами при Араине.
 Ок. 1450 до н. э. Первые стеклянные изделия в Египте.
 1448 до н. э. Тутмос III повторно берет Кадеш и разбивает митаннийского царя Шаушшатару при Каркемише, а затем вторгается в его владения и берет несколько крепостей, дойдя до столицы Вашшукани. Мирный договор с Митанни (семитское и египетское Нахарина = ‘область рек’).
 1436 до н. э. На конец правления Тутмоса III Египетское государство простирается от 5-го порога Нила и Ливии до реки Евфрат.
 1436—1412 до н. э. Правление Аменхотепа II. Война с митаннийцами, покончившая после падения Нии с их могуществом (Митанни упомянута в списке данников), а также кровавое подавление главнокомандующим Аменемхебом восстания в Сирии (десятки тысяч обращенных в рабство). Изобретение Аменмесом клепсидры — водяных часов.
 1412—1402 до н. э. Правление Тутмоса IV. Откопан из песков Великий Сфинкс.

 1402—1364 до н. э. Апогей египетского могущества в мирное правление фараона Аменхотепа III, находящегося под сильным влиянием визиря Аменхотепа, сына Хапу, и жены Тии, дочери простых ремесленников. О гегемонии Египта свидетельствует дипломатическая переписка на аккадском языке из Эль-Амарны с правителями Крита, Эгейских островов, Вавилонии, Митанни, Ассирии и хеттов. Согласно «амарнских письмам», складываются 2 коалиции — Египет и Ассирия против Митанни и Вавилона (хетты остаются нейтральными). Аменхотеп III возводит свой поминальный храм, остатки которого известны как «колоссы Мемнона».
 1365 до н. э. Первые упоминания в египетских текстах времён Аменхотепа III о «народах моря» — группе индоевропейских народов, живших на островах Средиземного моря, в Греции и на побережье Анатолии и промышлявших морским разбоем.

Реформы Эхнатона 

 1364—1347 годы до н. э. Правление фараона-реформатора Аменхотепа IV (Эхнатона): конфликт между жрецами тра диционных культов и новой военной знатью выливается во введение Эхнатоном в Египте атонизма. Это вызывает негодование старого фиванского жречества и формирует против фараона оппозицию, поэтому Эхнатон приближает к себе представителей непривилегированных классов. Одновременно на внешнеполитической арене Египет теряет свои владения в Азии, на которые претендует хеттский правитель Суппилулиума I.
 1358 год до н. э. Аменхотеп IV меняет своё имя на Эхнатон («Полезный для Атона») и официально провозглашает культ Атона. Построена новая столица Египта — Ахетатон («Горизонт Атона», ныне городище Тель эль-Амарна), где возводятся храмы Атона.
 1351 год до н. э. Коронация Сменхкара в Египте.
 1347—1337 годы до н. э. Правление в Египте Тутанхамона, умершего в возрасте 18 лет, характеризуется реставрацией старых порядков и забвением памяти Эхнатона. Он меняет имя с Тутанхатон («Живое воплощение Атона») на Тутанхамон («Живое воплощение Амона»), возвращают столицу обратно в Фивы (при этом сам фараон проживает в Мемфисе). Гробница Тутанхамона в Долине Царей открыта в 1922 году экспедицией британского археолога Говарда Картера при финансовой поддержке лорда Дж. Карнарвона.
 1337—1305 годы до н. э. в Египте правит Эйе (1337—1333 до н. э.). Ему наследует военачальник Хоремхеб.
 1333—1305 годы до н. э. Хоремхеб, считающийся последним фараоном XVIII (или первым в XIX), успешно противостоит хеттам в Сирии и Палестине и с помощью жёстких законов удерживает власть.
 20 октября 1312 года до н. э. Рождение будущего фараона Рамсеса II.

XIX династия 
 1305 год до н. э. В Египте к власти приходят визирь Рамсес I и его сын, Сети I, основатели XIX династии.
 1303—1289 годы до н. э. Правление фараона Сети I — стабилизация обстановки в государстве. Сети I вступает в борьбу с хеттами за захваченную ими Сирию. Построен храм в Абидосе. Армия разбита на три подразделения — Ра, Амона и Гора (при Рамсесе II добавлено четвертое подразделение Сета).
 1289—1224 до н. э. Правление в Египте фараона Рамсеса (Рамзеса) II (Рамессу = ‘Ра рождён’) Мериамона (Великого; 1312—1224 до н. э., соправитель с 1303 до н. э.), неутомимого воителя и строителя. При нем возрождается могущество Египта, строятся монументы в Карнаке, Луксоре и Абу-Симбеле (Нубия), города Пифом и Пер-Рамсес (близ Авариса, в поздний период — Танис), упоминаемые в Библии, реорганизуется структура армии, создаются 5000 изображений фараона, дошедших до наших дней. Кроме своей самовлюбленности, Рамсес прославился также успешными войнами с хеттами. В глазах последующих поколений его правление благодаря успешному строительству несколько преувеличено считается «золотым веком» Египта.
 Апрель 1284 до н. э. Одно из самых масштабных сражений в истории Древнего мира: битва египтян (Рамсес II) с хеттами и их союзниками (Мутавалли) под Кадешем в Сирии, закончившаяся вничью. Битва при Кадеше на реке Оронт: хетты и их союзники полностью уничтожают соединение Ра, но стойкость лично возглавляемого Рамсесом II подразделения Амона и фараоновой гвардии наемников-шерданов, а также приход египетского подкрепления (в том числе соединения Птах), заставляет хеттского царя Муваталли II подписать перемирие с египтянами, понесшими грандиозные потери.
 1270/1269 до н. э. После успешного вторжения египтян в Анатолию Рамсес II Великий и хеттский царь Хатуссили III подписывают мирный договор (см. Азия). Мирный договор предусматривал и взаимную помощь в случае нападения третьей стороны, а также взаимную выдачу перебежчиков; по его условиям, за Египтом оставались Ханаан и Южная Сирия (граница проводилась по Оронту).
 1253 до н. э. Скрепление египетско-хеттского договора династическим браком.
 1224—1204 до н. э. Правление 13-го сына Рамсеса II Мернептаха (Мернептах (1284—1204 до н. э.) — закат XIX династии Египта.
 1220/1219 до н. э. Мернептах разбивает «народы моря» у мыса Мигдол в Ливии.
 1217 до н. э. Стела Мернептаха (Меренптаха), упоминающая о победе над «народом Израиля».
 1200—1186 до н. э. Анархия и конец XIX династии в Египте: борьба за власть, вторжения «народов моря», попытка узурпации власти дальним родственником царской семьи Аменмесом и сирийцем Ирсу, устраненные фараонами Рамсесом Саптахом и Сети I, правившими недолго.
 1190 г. до н. э. «Народы моря» затопили волной миграции и полностью разбили Хеттскую державу.
 1186 г. до н. э. Анархия в Египте. Узурпация власти сирийским авантюристом Ирсу. Смуты, народные восстания, вторжения «Народов моря».

XX династия 
 1186—1184 годы до н. э. Вельможа Сетнахт, основатель XX династии, стабилизирует внешнюю и внутреннюю обстановку в Египте.
 1184—1153 годы до н. э. Правление Рамсеса III, последнего великого фараона-воителя. Ему удалось не только защитить Египет от внешних агрессоров, но и построить несколько храмов (Мединет-Абу). Начало окончательного заката египетской цивилизации. Частые дворцовые заговоры против фараона. Первая забастовка рабочих-строителей.
 1184—1174 годы до н. э. На Египет нападают ливийцы, подталкиваемые неурожаем и голодом. Нападения были отбиты войсками Рамсеса III. «Народы моря» занимают остров Кипр и несколько прибрежных городов.
 1180 год до н. э. Ливийцы и «народы моря» нападают на Египет.
 1173 год до н. э. Египетский фараон Рамсес III, мобилизовавший все ресурсы, возглавляет египетскую армию в морском и сухопутном (восток Дельты) сражении против интервентов. В битвах «народы моря» терпят сокрушительное поражение. Эта победа спасла египетскую цивилизацию и привела к расселению «народов моря» по Средиземноморью, где они дали начало разным этносам. Часть «народов моря» (греки-ахейцы) возвращается домой, иные — шерданы, шекелеш, этруски, филистимляне, чьекеры, — обосновываются на новых землях. Вскоре Рамсес III вторично разбивает ливийцев мешвеш.
 1153—1069 годы до н. э. Конец Нового царства: после смерти Рамсеса III египетское государство ослабевает. Правят последующие фараоны XX династии, Рамсесы IV—XI, известные как Рамессиды, хотя реально власть концентрируется в руках жрецов. На фоне общего обеднения государства растёт экономическая мощь храмов. Грабежи гробниц в Долине Царей.
 1129—1127 годы до н. э. Попытка захвата трона Рамсесом VIII, не принадлежавшим к царской семье.
 Ок. 1085 год до н. э. Южная Нубия (Куш) становится независимой от Египта.

Примечания 

Хронология Древнего Египта